Топтерек:
 Топтерек (КНР) — посёлок в составе уезда Зимунай округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. 
 Топтерек (Казахстан) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.